Archiwum X – potoczna nazwa policyjnej komórki zajmującej się nierozwiązanymi zbrodniami
 Archiwum X – fikcyjny dział Federalnego Biura Śledczego
 Archiwum X (także Archiwum X. Śledztwo po latach) – serial dokumentalny TVN z lat 2005–2006
 Archiwum X Kościoła – cykl programów emitowanych przez stację Religia.tv

Zobacz też 
 Z Archiwum X – amerykański serial.